13-й полк может означать:

Пехотные полки 
 Белозерский 13-й пехотный полк
 13-й Алабамский пехотный полк
 13-й Вирджинский пехотный полк
 13-й Нью-Йоркский пехотный полк
 Эриванский 13-й гренадерский полк (Эриванский 13-й лейб-гренадерский полк)
 13-й егерский полк
 13-й лёгкий полк (Франция) 1-й пехотной дивизии — командир полка: полковник барон П.Буке д'Аржанс (Даржанс) — 5 батальонов, 4 орудия.
 13-й Галицийский пехотный полк (Австро-Венгрия)

Стрелковые и мотострелковые полки 
 13-й стрелковый полк
 13-й гвардейский стрелковый полк
 13-й мотострелковый полк внутренних войск НКВД
 13-й Сибирский стрелковый полк (РИА, 1900—1918)

Моторизованные полки 
 13-й отдельный мотоциклетный полк РККА СССР (1941—1942)

Кавалерийские полки 
 13-й уланский полк (Австро-Венгрия)
 Нарвский 13-й гусарский полк
 13-й драгунский Каргопольский полк (1882—1907; до и после этих дат — 5-й драгунский Каргопольский полк)
 13-й драгунский Военного Ордена генерал-фельдмаршала графа Миниха полк
 Владимирский 13-й уланский полк

Танковые полки 
 13-й гвардейский танковый Шепетовский Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова полк (ВС СССР и ВС РФ, 1945—н.в.)
 13-й отдельный гвардейский тяжелый танковый Уманьский Краснознаменный ордена Александра Невского полк (РККА СССР, 1942—1945)

Артиллерийские полки 
 13-й гвардейский пушечный артиллерийский полк

Авиационные полки 
 13-й легкобомбардировочный авиационный полк — в Среднеазиатском военном округе, 1 июня 1939 года полк переименован в 34-й бомбардировочный авиационный полк
 13-й отдельный разведывательный авиационный Ленинградский Краснознаменный полк РККА СССР (1942—1945)
 13-й запасной истребительный авиационный полк РККА СССР (1941—1945)
 13-й истребительный авиационный Сталинградский полк, преобразован в 111-й гвардейский истребительный авиационный полк в августе 1943 года.
 13-й истребительный авиационный полк ВВС Балтийского флота, сформирован в 1938 году, преобразован в январе 1942 года в 4-й гвардейский истребительный авиационный полк Балтийского флота
 13-й истребительный авиационный Краснознамённый полк ВВС Балтийского флота, сформирован в 1942 году, преобразован в июле 1943 года в 14-й гвардейский истребительный авиационный полк Балтийского флота
 13-й истребительный авиационный полк ВВС Северного флота, сформирован в июне 1942 года, расформирован в ноябре 1942 года.

Полки связи 
 13-й отдельный полк связи

Примечания